Jv16 PowerTools — программное обеспечение представляет собой набор утилит для операционной системы Microsoft Windows, направленное на помощь в анализе, оптимизации и поддержании компьютера, разработанное компанией Macecraft Software.

Программа поставляется в двух редакциях, Freeware и Shareware. Бесплатная версия PowerTools Lite является менее функциональной.

Встроенные утилиты 
В таблице предоставлены утилиты, которые встроены в Jv16 PowerTools.

Примечания

Ссылки 
 Jv16 PowerTools на сайте iXBT
 
 Страница проекта Jv16 PowerTools

Утилиты
Программное обеспечение для Windows
Shareware